Astronomia: Cúmul de la Papallona, cúmul obert a la constel·lació d'Escorpió
 Televisió: M6 (Canal de televisió), cadena de televisió generalista privada de França